RA (Ra) :
 Right Ascension — пряме піднесення — дуга небесного екватора від точки весняного рівнодення до кола схилу світила.
 RA — видавництво, що спеціалізується на публікаціях спадщини російського авангарду.
 RA — формат аудіо файлів.
 RA — AMON RA — бог сонця у єгиптян.
 Ra — символ хімічного елемента радію.
 Королівська академія мистецтв